duša, prema mnogim religijskim i filozofskim tradicijama, nematerijalna komponenta čovjekova života, tj. unutarnji princip tijela
 Duša (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje, BiH
 Duša (egipatska mitologija)